Bikás nevű települések

 Bikás (Szlovákia)
 Bikás (Románia)